Die 5. Etappe der Tour de France 2009 am 8. Juli führte über 196,5 km von Cap d’Agde nach Perpignan. Sie enthielt 3 Zwischensprints und 2 Bergwertungen der 4. Kategorie.

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Capestang (Kilometer 40,5) (8 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Anthony Geslin || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Jauheni Hutarowitsch || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Thomas Voeckler || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Saint-Jean-de-Barrou (Kilometer 107,5) (120 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Marcin Sapa || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Anthony Geslin || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Michail Ignatjew || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in Canet-en-Roussillon (Kilometer 158,5) (3 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Marcin Sapa || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Thomas Voeckler || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Michail Ignatjew || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Perpignan (Kilometer 196,5) (37 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thomas Voeckler || 35 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Michail Ignatjew || 30 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Mark Cavendish || 26 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Tyler Farrar || 24 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Gerald Ciolek || 22 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Danilo Napolitano || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  José Joaquín Rojas Gil || 19 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Lloyd Mondory || 18 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Óscar Freire || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 16 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Angelo Furlan || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Leonardo Duque || 14 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Romain Feillu || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Kenny van Hummel || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Albert Timmer || 11 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 16. || style="text-align: left;" |  Koldo Fernández || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 17. || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 18. || style="text-align: left;" |  Yukiya Arashiro || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 19. || style="text-align: left;" |  Roman Kreuziger || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 20. || style="text-align: left;" |  Mark Renshaw || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 21. || style="text-align: left;" |  Tom Boonen || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 22. || style="text-align: left;" |  Fabio Sabatini || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 23. || style="text-align: left;" |  Mickaël Delage || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 24. || style="text-align: left;" |  Fabian Cancellara || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 25. || style="text-align: left;" |  Jens Voigt || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Col de Feuilla, Kategorie 4 (Kilometer 112,5) (250 m ü. NN; 4,0 km à 3,3 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |   Anthony Geslin  || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Michail Ignatjew || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Thomas Voeckler || 1 Pkt.
|}

 Côte des Treilles, Kategorie 4 (Kilometer 119,5) (219 m ü. NN; 1,3 km à 4,2 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |   Anthony Geslin  || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Thomas Voeckler || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Albert Timmer || 1 Pkt.
|}

Etappe 05
200905
Sport (Agde)
Sport (Perpignan)

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 5